Contea di Hale o Hale County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

Contea di Hale – Alabama
Contea di Hale – Texas